ukl – codice ISO 639-3 della lingua dei segni ucraina